1987 року полтавська «Ворскла» повернулася до першості Української СРСР серед команд майстрів і завершила турнір на 9-й позиції.

Найбільше матчів у чемпіонаті провели: Іван Іванченко — 52, Сергій Лукаш — 51, Ігор Китайко — 50, Іван Шарій — 49, Ігор Юданов — 47. Кращі бомбардири: Іван Шарій — 49, Юрій Резник — 15, Іван Іванченко і Олег Рудько — по 11.

Склад команди 

 Старший тренер: Віктор Пожечевський.
 Начальник команди: Геннадій Слюсарєв.
 Тренер: Віталій Бардешин.

Чемпіонат 
Чемпіонат УРСР проводився серед українських команд другої ліги.

Посилання 
 Футбол 1987—1988 / Авт.-сост. Ю. Ландер. — Харьков: Соціалістична Харківщина, 1988. — 320 с.
 
 Друга ліга СРСР на сайті RSSSF 
 Історія на сайті Wildstat.ru 
 

Сезони ФК «Ворскла» (Полтава)
Сезон 1987 українських футбольних клубів